Nettleship ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Nettleship (1845–1913), englischer Ophthalmologe
 Henry Nettleship (1839–1893), englischer klassischer Philologe
 Ida Nettleship (1877–1907), englische Künstlerin und Briefeschreiberin
 Richard Lewis Nettleship (1846–1892), Vertreter des britischen Idealismus